Улица Ка́лнциема () — улица в Риге, на левом берегу Даугавы, в административном районе Земгальское предместье.

Начинается от перекрёстка с Ранькя дамбис у берега Зунда, пролегает в юго-западном направлении, пересекает по путепроводу железнодорожную линию Торнякалнс — Тукумс II, пересекает Карля Улманя гатве и заканчивается у границы города с Марупским краем. Проходит по историческим районам Агенскалнс, Шампетерис, Плескодале и Мукупурвс. Общая протяжённость улицы , проезжая часть имеет от 2 до 6 полос.

Застройка 
На улице сохранился и ныне отреставрирован , сохранивший уникальную деревянную застройку XIX века. Здесь стоят дома, построенные по проектам архитекторов Ашенкампфа, Бауманиса, Тромповского, Шмелинга. Теперь здесь расположены дизайнерские магазины, а во внутренних двориках проходят ярмарки, выставки и другие мероприятия. Квартал — место народных гуляний на Пасху, Рождество, Лиго и другие праздники.

Другие примечательные здания:
 д. 8 — Инженерно-экономический факультет Рижского технического университета, Институт международных экономических связей и таможни, Таможенный колледж.
 д. 9 и 9а — комплекс жилого и офисного зданий (исторический деревянный дом и 10-этажный жилой дом), архитектор Анита Шнитке.
 д. 10-12 — музыкальная школа имени Эмиля Дарзиня, Хореографическое училище.
 д. 28-30 — территория бывшего поместья Хартманя () с постройками конца XVIII—XIX веков и парком.
 д. 40 — бывший Рижский завод грампластинок (1907, архитектор К. Пекшенс)
 д. 118 — интернат музыкальной школы (1912, архитектор Р. Шмелинг)

Прилегающие улицы 
Улица Калнциема пересекается со следующими улицами:

Литература

Ссылки 
 Квартал улицы Калнциема
 Необычная Рига: творческие кварталы
 Сайт квартала Калцниема
 Квартал улицы Калнциема

Примечания 

Улицы Агенскалнса
Улицы Шампетериса
Улицы Плескодале
Улицы Мукупурвса
Земгальское предместье